Роуз () — антропонім англійського походження.

Відомі носії імені:
 Роуз Бертрам — бельгійська модель
 Роуз Бірн — австралійська акторка
 Роуз Ґоттемюллер — американський дипломат і політолог
 Роуз Кларк — американська художниця і фотограф
 Роуз Леслі — британська акторка
 Роуз Макгавен (; 1973) — американська акторка.
 Роуз Макконнел Лонг (; 1892—1970) — сенатор США.
 Роуз Песотта — анархістка, феміністська організаторка праці
 Роуз Ренд — австрійсько-американська логік і філософ
 Роуз Фрідман (;1911 або 1910—2009) — американський економіст.
 Роуз Челімо — бахрейнська легкоатлетка кенійського походження

Персонажі 
 Роуз Тайлер — персонаж оновленого британського науково-фантастичного серіалу «Доктор Хто»